Plac Zamkowy:
 Plac Zamkowy w Brunszwiku
 Plac Zamkowy w Koninie
 Plac Zamkowy w Lublinie
 Plac Zamkowy w Warszawie
 Plac Zamkowy 1/13 w Warszawie

Zamkowy